AOW steht für:
 Akustische Oberflächenwelle
 Algemene Ouderdomswet (niederländisch), Allgemeines Rentengesetz in den Niederlanden; siehe Willem Drees
 Ambassade Orchester Wien ein Ensemble, gegründet von Mitgliedern der Wiener Symphoniker
 Autostradowa Obwodnica Wrocławia (polnisch), Autobahnring von Breslau; siehe Autostrada A8 (Polen)

AoW ist eine Abkürzung 
 Act of War, ein Computerspiel
 Age of Wonders, ein Computerspiel

Siehe auch:
 AOW-Filter

AOW